Labyrint (architectuur), een voorloper van het doolhof
 Labyrint (Egypte), het Egyptische Labyrinth van Hawara
 een type doolhof
 labyrint (oor), een groep halfcirkelvormige kanalen in het oor
 Het labyrint, een hoorspel van Stewart Farrar
 Labyrint G.L.B., een vrijmetselaarsgenootschap in Gent, dat deel uitmaakt van de Grootloge van België
 Labyrint (NTR/VPRO), een wetenschappelijk radio- en televisieprogramma
 Labyrint D.H. (loge), een loge die behoort tot het Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain (D.H.)
 Labyrint (studievereniging), een Leidse studievereniging voor psychologie
 Labyrinth (Gandalf), een muziekalbum van de Oostenrijkse multi-instrumentalist Gandalf
 Labyrinth (Kit Watkins), een muziekalbum van de Amerikaanse multi-instrumentalist Kit Watkins 
 Labyrinth (band), een Italiaanse metalband 
 Labyrinth (film), een film uit 1986 met David Bowie en Jennifer Connelly
 Labyrinth (soundtrack), de soundtrack van deze film, door David Bowie en Trevor Jones
 Labyrinth (miniserie), Britse miniserie uit 2012 
 Labyrint (Zweedse televisieserie), een Zweedse televisieserie die liep van 2007 tot en met 2008 
 Labyrinth: The Computer Game, een computerspel gebaseerd op de film Labyrinth
 Labyrinth (televisieprogramma), een Nederlands spelprogramma gepresenteerd door Peter Jan Rens
 Labyrinths (Schnittke), balletmuziek van de Russische componist Alfred Schnittke
 Labyrinth (Schat), een muziektheaterwerk van Peter Schat
 Labyrint van Barvaux, een toeristische attractie in België